— японский футболист. Выступал за национальную сборную

Клубная карьера 
На протяжении своей футбольной карьеры выступал за клубы «Ниппон Кокан» и «Ёмиури». После окончания университета Цукубы в 1985 году Асаока стал футболистом «Ниппон Кокан», который на протяжении следующих трех сезонов занимал второе место в национальном чемпионате. По итогам сезона 1985/86 футболист был включён в символическую сборную лиги. В 1988 году он перешёл в «Ёмиури» и в его составе выиграл чемпионат страны в 1990/91 году. После этого Асаока завершил карьеру.

Карьера в сборной 
С 1987 по 1989 год сыграл за национальную сборную Японии 8 матчей. Дебют состоялся 12 апреля 1987 года в матче квалификации на Летние Олимпийские игры 1988 против Сингапура. Асаока завершил карьеру в сборной в 1989 году после матча с Южной Кореей.

Статистика

В клубе

В сборной

Достижения

Командные 
«Ёмиури»
 Победитель Первого дивизиона японской футбольной лиги: 1990/91

Индивидуальные 
 Включён в символическую сборную Японской футбольной лиги: 1985/86

Примечания

Ссылки 
 Japan National Football Team Database

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «Ниппон Кокан»
Игроки ФК «Токио Верди»